
-{CAF}- može biti:

 Centralnoafrička Republika (-{CAF}-), skraćenica Centralnoafričke Republike.
 Kalcijum-fluorid (-{CaF}-), hemijska formula kalcijum-fluorida. 
 Ciklofosfamid (-{CAF}-, engl. -{cyclophosphamide}-), azotni iperit tj. alkilirajući lek iz grupe citostatika.